Фауста Симона Морганти (; 20 августа 1944 — 2 февраля 2021) — одна из двух капитанов-регентов Сан-Марино.

Морганти была выбрана на шестимесячный срок с 1 апреля по 1 октября 2005 года вместе с Чезаре Гасперони.

Морганти была членом Сан-маринской коммунистической партии, Сан-маринской демократической прогрессивной партии, Демократической партии Сан-Марино и Партии социалистов и демократов. Вместе с Кларой Боскалиа и Мариной Реффи в 1974 оказалась в числе первых трёх женщин, избранных в парламент страны.

Умерла на 77 году жизни 2 февраля 2021 года в Сан-Марино от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Примечания 

Женщины — капитаны-регенты Сан-Марино
Правители Европы XXI века
Пришедшие к власти в 2005 году
Коммунисты Сан-Марино
Умершие в 2021 году
Умершие от COVID-19 в Сан-Марино